Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Citi Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková, jíž v úvodním kole vyřadila ruská turnajová dvojka Jekatěrina Makarovová.

Singlovou soutěž vyhrála šestá nasazená Ruska Světlana Kuzněcovová, která ve finále zdolala japonskou hráčku Kurumi Naraovou ve třech setech 6–3, 4–6, 6–4. Na okruhu WTA Tour si tak připsala čtrnáctou turnajovou trofej kariéry z dvouhry, první po čtyřech letech, když naposledy předtím zvítězila na srpnovém Mercury Insurance Open 2010.

Nejvýše nasazená, světová sedmnáctka Lucie Šafářová, nezvládla první kolo, v němž ji vyřadila Francouzka Kristina Mladenovicová.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (semifinále)
  Alizé Cornetová (1. kolo)
  Sloane Stephensová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (čtvrtfinále)
  '''Světlana Kuzněcovová (vítězka)
  Madison Keysová (1. kolo)
  Sorana Cîrsteaová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2014